Walschot, een wasachtige substantie van de potvis

personen
 Jeanne Walschot, Belgisch kunstverzamelaar en -handelaar (1896-1977)
 René Walschot, Belgisch wielrenner (1916-2003)